Вишневская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Вишневская волость (Ошмянский уезд) — в составе Виленской губернии, Ошмянский уезд
 Вишневская волость (Свенцянский уезд) — в составе Виленской губернии, Свенцянский уезд
 Вишневская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Козловский уезд